Томаровка:

 Томаровка — посёлок городского типа в Яковлевском районе Белгородской области России.

 Томаровка — спортивный аэродром.